George Bowden (Nova York, 26 d'octubre de 1920 - Palma, 26 de gener de 2003) fou un lutier de guitarres nord-americà que passà la major part de la seva vida construint guitarres espanyoles a l'illa de Mallorca.

Enllaços externs 
 http://www.antoniomorales.com/bowden.html 

Guitarrers
Músics novaiorquesos